Кубок обладателей кубков КАФ 1979 — 5-й розыгрыш клубного футбольного турнира КАФ. В турнире приняли участие обладатели Кубков из 28 африканских стран. Победителем стал камерунский клуб Канон Яунде.

Первый раунд 

|}

Второй раунд 

|}

Четвертьфиналы 

|}

Полуфиналы 

|}

Финал 

Первый матч состоялся 25 ноября, ответный — 9 декабря 1979 года.

|}

Чемпион

Ссылки 

 Статистика Кубка обладателей кубков КАФ 1979 на сайте RSSSF

Примечания 

1979
Футбол в Африке в 1979 году